Il Canto degli Italiani, ook wel Fratelli d'Italia, het Italiaanse volkslied
 Fratelli d'Italia (politieke partij), een Italiaanse politieke partij